Língua valona — língua românica falada na Bélgica e na França
 Valônia — região e unidade federativa da Bélgica
 Valões (povo) — povo de origem germânica e céltica que habita a região da Valônia

Desambiguação